Арыхкент — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Апшинский“».

Географическое положение 
Расположен в 20 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 100 % населения села составляли аварцы.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района